Ababa peut désigner :
 Ababa, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ; 
 Ababa (ou Ababdehs), une population nomade du Soudan et d'Égypte.